Караджорджево — топоним в Сербии:
 Караджорджево — село в общине Бачка-Паланка;
 Караджорджево — село в общине Бачка-Топола.

См. также 
 Банатско-Караджорджево